Harbiye (Adjektiv und Abstraktum zu türkisch harb „Krieg“) ist der Name folgender türkischer Ortschaften:
 Harbiye (Şişli), ein Gemeindebezirk (Mahalle) der Istanbuler Stadtteilgemeinde Şişli
 Harbiye (Defne), ein Gemeindebezirk der Stadtteilgemeinde Defne in der Provinz Hatay 
 Harbiye (Çankaya), ein Gemeindebezirk der Stadtteilgemeinde Çankaya in Ankara
 Harbiye (Göksun), ein Gemeindebezirk der Stadtteilgemeinde Göksun in Kahramanmaraş

Des Weiteren ist Harbiye eine aus dem früheren Namen der Kara Harp Okulu abgeleitete Kurzbezeichnung